Vollsmosesekretariatet blev oprettet som led i Kvarterløftsindsatsen. Sekretariatets formål har været at igangsætte og koordinere forskellige projekter i Vollsmose via kvarterløftsmidlerne. Endvidere har sekretariatet et vidensproducerende og har i perioden 2001-2007 udgivet talrige publikationer som søger at kortlægge socio-økonomiske forhold i Vollsmoseområdet.

Sekretariatet blev ledet af Kay Jokil.

Sekretariatet